

Događaji 
 Započinje Jugurtin rat u Numidiji, koji traje do do 105. pr. Kr.

Rođenja

Smrti